Achucha II ou Archucha II (A(r)šuša) foi vitaxa (pitiaxš ou bidhakhsh = vice-rei) de Gogarena da família mirrânida. Teria morrido em 470 segundo Cyril Toumanoff, em 467 segundo Gérard Dédéyan, ou entre 457-470 segundo Christian Settipani. Esteve entre os nobres levados à corte persa de Ctesifonte sob ordens do xá   no tempo da imposição do zoroastrismo na Armênia (449). Também teve seu papel na libertação de seus sobrinhos, filhos de Maiactes Mamicônio, de seu cativeiro em Ctesifonte após a derrota da revolta armênia liderada por .

Origem familiar 

As reivindicações de seu filho Vazgeno ao trono da Ibéria provavelmente indicam um parentesco com a família real ibera, mas seu relacionamento exato não está claro a partir dos documentos contemporâneos. Cyril Toumanoff, com base nos anais reais de Cártlia, atestados no  e datados do , menciona um Achucha II, filho de Bacúrio II, vitaxa que se casou em 449/455 com Chuaramze, filha do rei da Ibéria .

Bacúrio II era filho de , príncipe da cidade de Tachir em 430. Essa tese, porém, coloca um problema cronológico porque Vazgeno, o filho de Achucha, era casado e pai de vários filhos em 475, e não está claro como poderia ser neto de Bacúrio II, casado por 449, ou seja, 26 anos antes. Para Christian Settipani, Achucha seria o príncipe de Tachir de 430 e neto de Bosmário ou Burzemires II, vitaxa, e Osduxt, irmã de , rei da Ibéria de 383 a 408.

Biografia 

Desde sua chegada, o xá   empenhou-se em converter a Armênia ao zoroastrismo. Cerca de 449, emitiu édito no qual obrigou os armênios a abjurar sua fé. Em contrapartida, a nobreza e clero enviaram manifesto no qual asseguravam obediência absoluta, mas se recusavam a qualquer ideia de apostasia e negavam ao xá o direito de intervir em assuntos religiosos. O xá convocou então os principais nacarares, que se reuniram na corte persa de Ctesifonte.

Apesar dos protestos de boa fé e lealdade da nobreza armênia, Isdigerdes exigiu que seus vassalos armênios se prostrassem diante do sol, seguindo o rito mazdeísta. Um cortesão cristão aconselhou-os a usar um subterfúgio: dirigirem suas orações a Deus enquanto realizavam a prostração. Mas tal ação era repugnante para , o mais poderoso dos nacarares, e foi necessária toda a persuasão de Achucha para que Vardanes concordasse em realizar os rituais exigidos.

Desconfiado, Isdigerdes decidiu manter reféns na corte Achucha, dois filhos do marzobã  e alguns outros nobres. Os nacarares retornaram à Armênia, acompanhados por sacerdotes mazdeístas que realizam o fecho de igrejas e construção de templos. Muito rapidamente, liderado pelo clero cristão e, em seguida, pela nobreza, o povo armênio se ergueu em revolta. Vardanes II assumiu a liderança da revolta, que foi esmagada em 26 de maio de 451, na Batalha de Avarair. Seu irmão Maiactes foi morto pouco depois em Taique, por Bassaces I, que levou os 3 filhos dele (, Bassaces e Artaxes) e enviou-os para Ctesifonte. Tendo a paz e a submissão regressado à Armênia, Achucha conseguiu comprar sua liberdade e de seus sobrinhos, os filhos de Maiactes, em 455, e levou-os à Armênia para junto da mãe deles, entregando a sua guarda e educação a Lázaro de Parpi e a Susana, filha de Vardanes II, que mais tarde casou com seu filho Vazgeno.

Casamento e filhos 

Casou-se com Anuxurã Arzerúnio, a irmã de Alano Arzerúnio, um padre, e de Zuique Arzerúnio, casada com Maiactes Mamicônio. Com ela teve dois filhos:

 Vazgeno, vitaxa de Gogarena
 Gogique

Notas e referências

Bibliografia 

 

 

 

 

Mortos no século V
Partas do século V
Casa de Mirranes
Vitaxas de Gogarena
Armênios do século V